Eidgah (persiska: عیدگاه) eller idgah är ett öppet fält, vanligen utanför en stad (eller i utkanten), där man förrättar bön under högtiden eid (till exempel eid al-fitr). Detta utövades av profeten Muhammed. Därför är det sunna att förrätta eid-bön i eidgah. Den allra första eidgah byggdes i utkanten av Medina.

Referenser 

Islamisk arkitektur
Moskéer